Die Bundesstraße 325 (Abkürzung: B 325) ist eine von Lokalpolitikern aus Burghaun und Hünfeld initiierte Bundesstraße und soll als Autobahnzubringer für Hünfeld in Hessen dienen.

Übersicht 
 geplante Länge: 8 km
 Anfangspunkt: Hünfeld
 Endpunkt: Autobahnausfahrt Hünfeld/Schlitz

Verlauf 
Die Straße soll durch Umwidmung der L 3176 an der B 27 Anschlussstelle Hünfeld-Süd beginnen und an der Autobahnanschlussstelle Hünfeld/Schlitz an der A 7 enden. Der bisher als L 3176 bezeichnete Abschnitt führt in westlicher Richtung durch die als "Buchfinkenland" bekannte Ebene. Die Straße führt an den Orten Sargenzell und Rudolphshan vorbei. Als einziger Ort wird Oberrombach durchquert.

Geschichte 
In der Gemeindevertretersitzung der Marktgemeinde Burghaun wurde am 27. Juni 2019 mit großer Mehrheit der Beschluss gefasst, zusammen mit Hünfeld die Umwidmung der L 3176 zwischen der B 27 Anschlussstelle Hünfeld-Süd und der A 7 als Bundesstraße B 325 zu widmen, um das Mittelzentrum Hünfeld an die A 7 anzuschließen und eine Ausweisung Burghauns und der Gewerbegebiete in Hünfeld und Burghaun von der A 7 aus zu erreichen. Man folgt hier argumentativ der Einrichtung der B 323 und der B 324. Zusätzlich sei der besagte Streckenabschnitt überregional mit mehr als 1,5 Mio. Fahrzeugen jährlich als direkter Zubringer für Westthüringen, insbesondere das Geisaer Amt, von Interesse.

Siehe auch 
 Liste der Bundesstraßen in Deutschland

Weblinks 
 Antrag CDU Burghaun vom 27. Juni 2019

325
325
Straße in Europa